Bovik kan syfta på ett antal olika geografiska begrepp.

Insjöar i Sverige
Bovik, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Bovik, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (24,6 ha)
Boviken, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,

Geografi

Sverige
Bovik, Sandvikens kommun – småort i Sandvikens kommun, 
Boviken – småort i Skellefteå kommun, 
Boviken (vik) – vik av Vättern i Karlsborgs kommun,

Åland
Bovik, Åland – by i Hammarlands kommun, Åland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn